Меде́я:
 Медея () — в древнегреческой мифологии дочь колхидского царя Ээта, наделённая даром волшебства.

 «Медея» () — трагедия древнегреческого драматурга Еврипида, представленная в 431 году до н. э. Входила в тетралогию, которая, кроме той, включала трагедии «Филоктет» (утрачена) и «Диктис» (утрачена), а также сатировскую драму «Жнецы» (также утрачена).
 «Медея» — трагедия Катулла Мендеса.
 «Медея» — трагедия Сенеки.
 «Медея» () — плакат чешского художника Альфонса Мухи, изображающий одну из сцен одноимённой трагедии Катулла Мендеса.
 «Медея» — название ряда художественных фильмов.
 «Медея» — опера Марка-Антуана Шарпантье.
 «Медея» — опера Луиджи Керубини.
 «Медея» — первый пароходофрегат, построенный в Англии в 1832 году.
 (212) Медея — астероид, открытый в 1880 году.
 «Медея» — тип бронепалубных крейсеров Великобритании.